Il singolare del torneo di tennis Alexander Kolyaskin Memorial 2007, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitore Roko Karanušić che ha battuto in finale Dick Norman 6-4, 6-4.

Teste di serie 

 Kristian Pless (quarti di finale)
 Boris Pašanski (quarti di finale)
 Łukasz Kubot (quarti di finale)
 Dick Norman (finale)

 Viktor Troicki (semifinali)
 Björn Phau (primo turno)
 Noam Okun (primo turno)
 Roko Karanušić (Campione)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Alexander Kolyaskin Memorial 2007